Александр Рябоконь:
 Рябоконь, Александр Григорьевич (род. 1958) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Рябоконь, Александр Дмитриевич (род. 1964) — украинский футболист и тренер.